East Gate Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Gate Estates (Alabama), im Houston County
 East Gate Estates (Minnesota), im Scott County